Smail ou Smaïl peut désigner :

Patronyme 

  (1970-), golfeur néo-zélandais ;
  (1957-), joueur canadien de hockey sur glace ;
  (1928-2012), théologien britannique.

 Amar Smaïl (1901-1967), homme politique français ;
 Nouredine Smaïl (1987-), athlète français ;
 Paul Smaïl (1947-2013), pseudonyme utilisé par l'auteur et chanteur français Jack-Alain Léger.